Knoumhotep est un prénom masculin égyptien porté dans l'Antiquité par :
 Khnoumhotep, contrôleur des manucures au palais du pharaon Niouserrê (), titre partagé avec son ami Niânkhkhnoum
 , nomarque de l'Oryx à la 
 , nomarque de l'Oryx à la , petit-fils de 
 , vizir de  (), fils de 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Nom théophore